Butil-litio se puede referir a uno de los tres isómeros de reactivos organolíticos utilizados en la síntesis química:

n-butil-litio,  abreviado BuLi o n BuLi.
sec-butil-litio, abreviado sec -BuLi o s BuLi.
terc-butil-litio, abreviado terc -BuLi o t BuLi.